Osoby o tym nazwisku:
 Antonio Grimani – wenecki admirał i polityk, doża Wenecji
 Domenico Grimani – rzymskokatolicki duchowny
 Marino Grimani – wenecki polityk, doża Wenecji
 Marino Grimani – rzymskokatolicki duchowny
 Pietro Grimani – wenecki polityk, doża Wenecji
 Vincenzo Grimani – rzymskokatolicki duchowny i dyplomata